Бисбаль () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бисбаль, Виктор (род. 1980) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. 
 Бисбаль, Давид (род. 1979) — испанский поп-певец.